Alberto Leanizbarrutia Abaunza – ex ciclista su strada e dirigente sportivo spagnolo
 Bayardo Abaunza – ex calciatore nicaraguense naturalizzato statunitense
 Carlos Alberto Abaunza – altista nicaraguense
 Justo Abaunza – politico nicaraguense
 Manuel Abaunza – ex calciatore nicaraguense naturalizzato statunitense
 Pedro Abaunza – scrittore spagnolo